Kollár Antal, Esztergom második polgármestere 1810 és 1818 között,
Kollár Antal, Esztergom polgármestere 1861–62-ben, és 1867–1877 között.